Валенти́н Оле́гович Конова́лов (род. 30 ноября 1987 года, Охотск, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский политический и государственный деятель. Глава Республики Хакасия с 15 ноября 2018 года.

Биография 
Валентин Олегович Коновалов родился в городе Охотске (Хабаровский край) в семье инженеров. Вместе с родителями переехал в Норильск, где в 2005 году окончил с серебряной медалью гимназию № 5, после чего поступил в Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова на юридический факультет. Для получения юридического опыта, во время обучения посещал судебные заседания.

В 2007-м вступил в КПРФ. В 2009 вступил в комсомол и по 2012 год занимал пост первого секретаря Хакасского отделения комсомола. С 2010 года член Бюро Комитета хакасского регионального отделения КПРФ. Окончил университет с красным дипломом в 2010 году по специальности «государственное право». Продолжил обучение в аспирантуре по специальности «Теория и история государства и права; история правовых учений».

С 2011 года работает юрисконсультом в газете «Правда Хакасии», руководителем юридической службы ХРО КПРФ. С 2011 года по 2013 год — член Избирательной комиссии Республики Хакасия с правом решающего голоса, с 2013 по 2018 год занимал пост депутата городского совета Абакана. В 2014 году избран первым секретарем Комитета Абаканского местного отделения ХРО КПРФ.

С 2015 года — второй секретарь Хакасского отделения КПРФ. В марте 2018 года избран первым секретарём Комитета Хакасского регионального отделения КПРФ. С 9 сентября по 28 ноября 2018 года — депутат Верховного совета Республики Хакасия. Досрочно сложил полномочия депутата после избрания на пост главы Хакасии в ноябре 2018 года.

С 15 ноября 2018 года — Глава Республики Хакасия — председатель Правительства Республики Хакасия. Избран главой республики на пятилетний срок.

Глава Республики Хакасия

Избрание 

Депутат регионального парламента Хакасии Валентин Коновалов был выдвинут региональным отделением КПРФ кандидатом на выборы Главы республики в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Валентин Коновалов получил 44,81 % голосов избирателей, существенно опередив действующего главу Республики Виктора Зимина (получившего 32,42 %). Так как ни один из кандидатов не смог получить более 50 % голосов, был назначен второй тур на 23 сентября.

За два дня до выборов 21 сентября Зимин снял свою кандидатуру, что сорвало выборы. Его место занял следующий по числу полученных голосов предприниматель Андрей Филягин (11,23 %), который изначально дал согласие на участие, однако 2 октября также отказался от участия за пять дней до даты голосования. После этого 15 октября снял свою кандидатуру директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар (получившим 6,61 % голосов избирателей). Выборы были перенесены на 23 октября.

В результате этих событий Валентин Коновалов оказался единственным кандидатом, и выборы по его кандидатуре были окончательно назначены на 11 ноября 2018 года, предлагалось проголосовать «за» или «против» него. Одержал победу во втором туре, получив 57,57 % голосов.

Деятельность на посту главы 
15 ноября 2018 года Коновалов принёс присягу перед депутатами Верховного совета Хакасии, судьями Верховного суда республики и вступил в должность.

Со дня вступления в должность Валентин начал работу по формированию Правительства региона. По его указу была создана комиссия по оценке претендентов на замещение государственных должностей в Правительстве республики.

В её состав вошли:  и. о. первого заместителя Главы Хакасии, Богдан Павленко, и. о. заместителя Главы республики, Евгений Смирнов, представитель общественности, и Ольга Пономарева, начальник управления по кадрам и госнаградам. Комиссия принимает резюме, оценивает кандидатов на соответствие квалификационным требованиям, проводит собеседования.

Коновалов обещал сформировать коалиционное  правительство Хакасии. По его словам, оно будет формироваться не по партийной принадлежности, а исходя из профессионализма кандидатов на министерские посты. Кроме КПРФ и ЛДПР в правительстве должны быть беспартийные и представители других партий.

Мэр столицы республики Николай Булакин («Единая Россия») раскритиковал решение за поиск кандидатов из других регионов. «Набирать команду в правительство республики с других территорий неправильно. Люди должны быть хорошо адаптированы к нашему региону, знать глубоко и без искажений его проблемы. Предпочтение нужно отдавать местным кадрам, а они есть у нас»,— заявил глава города в эфире телеканала «Абакан 24».

Сразу после вступления в должность Коновалов набрал команду. Первым заместителем губернатора стал минусинский предприниматель Андрей Асочаков — депутат Верховного совета Хакасии, из фракции «Единая Россия». Главой администрации правительства стал Богдан Павленко — секретарь тульского областного комитета КПРФ, до назначения в 2014—2018 годах занимавший должность главы города Донской (Тульская область). Оба политика ушли в отставку в августе 2019 года из-за конфликтов с региональными элитами.

Летом 2019 года накануне местных выборов КПРФ решило усилить свои позиции: так в Хакасию прибыл назначенец Г. А. Зюганова, предприниматель Константин Нурфаязович Харисов, занявший пост первого заместителя главы правительства. В августе 2019 года главой администрации правительства Хакасии стал уроженец Санкт-Петербурга Николай Михайлович Миронов. Однако вскоре эти приезжие партфунционеры оказались уволены из-за ряда скандальных происшествий.

В сентябре 2019 года глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что отдельные СМИ существенно искажают информацию о деятельности Правительства Республики Хакасия. Разделение журналистов на «своих» и «чужих» шло на фоне борьбы политических партий за власть в региональном парламенте. В 2020 году открытая война против главы Хакасии продолжилась в ряде СМИ, выступающих оппозицией партии КПРФ. В ноябре 2020 года группа депутатов Верховного Совета Хакасии от КПРФ, а также депутатов горсоветов Абакана, Саяногорска, Абазы и нескольких районов республики обратилась в ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру и МВД РФ. Они потребовали обратить внимание на деятельность связанных с федеральной властью и крупным бизнесом структур, которые могут заниматься целенаправленной дискредитацией губернатора Валентина Коновалова (КПРФ) и спикера регионального парламента Владимира Штыгашева («Единая Россия»).

В декабре 2019 года при обсуждении бюджета на 2020 год произошёл спор Валентина Коновалова с ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Хакасия», в которую входят руководители восьми районов и пяти городов республики. Причиной стало якобы ненадлежащее финансирование органов местного самоуправления. По заявлениям главы Совета Ассоциации Абрека Челтыгмашева, для завершения 2019 финансового года муниципалитетам требовалось 1,224 миллиарда рублей — на погашение кредитов, долгов, выплату заработной платы, расчета по муниципальным контрактам. Однако этих денег не было ни у них самих, ни в бюджете республики. В своём выступлении Валентин Коновалов, однако, заявил, что попытка «бунта» совершенно не обоснована. В последние 15 лет, при прежних составах правительства региона, объем финансирования муниципальных образований неуклонно сокращался, взаимодействие правительства и муниципалитетов было неэффективным, система коммунального хозяйства республики становилась всё менее жизнеспособной. Поэтому правительство республики под руководством Валентина Коновалова делает шаги для масштабного реформирования системы, для постепенного выхода региона из кризиса. Для этого была разработана Стратегия социально-экономического развития Хакасии, начата масштабная реформа отрасли коммунального хозяйства. Главная задача сегодня, подчеркнул глава региона, — консолидация сил на всех уровнях власти, более активное взаимодействие правительства республики и муниципальных образований, более ответственное отношение руководства муниципалитетов к выполнению общих для региона задач. В декабре 2020 года депутаты Верховного Совета Республики Хакасии приняли внесенный правительством Хакасии законопроект о перераспределении 30 процентов налога по упрощенной системе налогообложения в бюджеты муниципалитетов. Благодаря этому муниципальные образования Хакасии будут дополнительно получать приблизительно 250 млн руб. в год.

Общенациональные рейтинги 
Неоднократно Валентин Коновалов занимал самое последнее место в российских рейтингах глав субъектов Федерации. Это не помешало ему однако заявить о горячем желании вновь одержать победу на выборах губернатора региона в сентябре 2023 года.

Семья 

Супруга — Светлана. Отец двух дочерей и сына. Увлекается историей и спортом.

Санкции 
24 февраля 2023 года Госдепом США Коновалов включён в санкционный список лиц причастных к «осуществлению российских операций и агрессии в отношении Украины, а также к незаконному управлению оккупированными украинскими территориями в интересах РФ», в частности за «призыв граждан на войну в Украине».

Награды 
 Медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» (Татарстан, 2021 год).
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (Минобороны России) (Абакан, январь 2022 год)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Правительства Республики Хакасия
 Биография Валентина Коновалова на федеральном портале КПРФ
 Биография Валентина Коновалова на сайте Хакасского республиканского отделения КПРФ
 Партийный лидер в Хакасии Валентин Коновалов: Мы не можем молчать // 19rus
 Валентин Коновалов: Перед нами стоят серьёзные задачи // ИА «Хакасия», 12 ноября 2018.
 Новый глава Хакасии: «Вешать портреты — это излишнее рвение» // РБК. — 12 ноября 2018.

Выпускники Хакасского государственного университета
Юристы России
Члены ЦК КПРФ
Депутаты Верховного Совета Республики Хакасия
Депутаты Совета депутатов города Абакана
Действующие главы регионов России
Главы Хакасии
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине